Als Kernsatz wird in der Alltagssprache oft ein Satz bezeichnet, der inhaltlich eine besondere Bedeutsamkeit hat, einen „Kerngedanken“ ausdrückt. In der Grammatik können jedoch fachsprachlich verschiedene Satzformen gemeint sein:
 In der traditionellen Grammatik: so viel wie Verb-Zweit-Satz.
 In der Generativen Grammatik: eine elementare syntaktische Struktur in der Tiefenstruktur. Beispiel: Sätze wie „Hans kommt.“, „Kommt Hans?“, „Hans kommt nicht.“, „..., weil Hans kommt.“ enthalten die gleiche elementare syntaktische Struktur und damit den gleichen Aussagekern (Proposition), woraus sich die verschiedenen syntaktisch korrekten Sätze (Oberflächenstrukturen) durch bestimmte grammatische Operationen ableiten lassen. 
 In der Sprachtypologie: ein möglichst einfacher Aussagesatz (Kernsatz (Sprachtypologie)), der zur sprachlichen Verwirklichung einer Proposition dient.

Einzelnachweise

Siehe auch 

Satzlehre